

Pessoas
Vann McElroy
Wendy McElroy

Outros
1853 McElroy

Desambiguações de sobrenomes